De zestiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 23 mei 2017 van Rovetta naar Bormio. De etappe was 222 kilometer lang. Onderweg waren er drie gecategoriseerde klimmen en twee tussensprints. In deze etappe werd naast de beruchte Mortirolo en Stelvio ook een nieuwe klim opgenomen, de Umbrailpass. De finish lag na een afdaling.

Uitslag

Klassementen 

16
Sport in Lombardije
Sondrio